Municipio de Beverly puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Beverly (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sebastian.
 Municipio de Beverly (condado de Adams, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Adams.